Longgang Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longgang Qu (härad i Kina, Liaoning), 
 Longgang Qu (härad i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar